Miejscowość na Ukrainie:
 Odessa – miasto nad Morzem Czarnym, stolica obwodu odeskiego

Miejscowości w USA:
 Odessa – miejscowość w stanie Delaware, w hrabstwie New Castle
 Odessa – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Pasco
 Odessa – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Big Stone
 Odessa – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Lafayette
 Odessa – jednostka osadnicza w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
 Odessa – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schuyler
 Odessa – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Ector
 Odessa – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Lincoln

Gminy w USA:
 Odessa (ang. Odessa Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jewell
 Odessa (ang. Odessa Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rice
 Odessa (ang. Odessa Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ionia
 Odessa (ang. Odessa Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Big Stone
 Odessa (ang. Odessa Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
 Odessa (ang. Odessa Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Hettinger
 Odessa (ang. Odessa Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ramsey
 Odessa (ang. Odessa Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Edmunds

Inne:
 Odessa – krater uderzeniowy w Teksasie
 Odessa – album grupy Bee Gees
 ODESSA – organizacja byłych członków SS